

Patronymes 
 Chris Latham (1975-), joueur de rugby à XV australien ;
 Christine Latham (1981-), joueuse de soccer canadienne ;
 Hubert Latham (1883-1912), pionnier de l'aviation français ;
Jean Lee Latham (1902-1995), écrivaine américaine ;
 , plusieurs personnes portent ce nom ;
 John Latham (1740-1837), médecin, naturaliste et écrivain britannique ;
 John Latham, (1761-1843) médecin britannique ;
 Kate Latham (1952-), joueuse de tennis américaine ;
 Mark Latham (1961-), homme politique australien ;
 Peter Latham (1984-), coureur cycliste néo-zélandais ;
 William Latham (1961-), chercheur et artiste britannique ;
 Woodville Latham (1837-1911), ancien officier des États confédérés d'Amérique, professeur à la West Virginia University, producteur de films avant sa faillite, associé à l'histoire du cinéma par la découverte de William Kennedy Laurie Dickson et d'Eugene Lauste, baptisée du nom du financier, "boucle de Latham".

Prénoms 
 Christopher Latham Sholes (1819-1890), inventeur du clavier QWERTY ;
 Samuel Latham Mitchill (1764-1831), médecin, naturaliste, homme politique, chimiste et géologue américain ;

Toponyme 

 Latham, un village du comté de Logan dans l'Illinois ;
 Latham, une ville américaine située au Kansas ;
 Latham, census-designated place située dans l’État de New York.

Autres 
 Latham, société de construction aéronautique.
 Perruche de Latham, variété de perruche
 Tallégalle de Latham, oiseau aussi appelé dindon des broussailles.

Homonymie de patronyme